Die Saison 1996/97 der 2. Eishockey-Liga war die dritte Spielzeit der neuen dritthöchsten deutschen Eishockeyspielklasse. Der Meister SC Bietigheim-Bissingen scheiterte am Saisonende in den Aufstiegs-Play-offs zur Hacker-Pschorr-Liga, stattdessen qualifizierte sich der Zweite der 2. Liga Süd, der ERSC Amberg, für die zweithöchste Spielklasse. Den Aufstieg aus den Regionalligen schafften der ESV Bayreuth, der FTV Hamburg sowie der GEC Nordhorn.

Voraussetzungen

Teilnehmer

Modus

Gruppe Süd 
In der Gruppe Süd sollte zunächst eine Hauptrunde mit 16 Teilnehmern ausgespielt werden, aus denen nach dem Rückzug des EV Pfronten nur noch 15 Teilnehmer wurden. Am Ende der Hauptrunde nahmen die Teilnehmer auf Platz 1 bis 8 an den Aufstiegs-Play-offs zur Hacker-Pschorr-Liga teil, während die weiteren Teilnehmer an den Play-downs teilnehmen mussten.

Gruppe Nord 
Die Gruppe Nord startete nur mit neun statt der geplanten zwölf Mannschaften. Zunächst spielten die Vereine eine Hauptrunde. Da sich der EHC Salzgitter vom Spielbetrieb zurückzog, qualifizierten sich alle verbliebenen acht Teilnehmer für die Qualifikationsrunde zur 1. Liga Nord.

2. Liga Nord

Hauptrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, Dif. = Tordifferenz, (N) = Neuling
Erläuterungen:       = Finale um die Meisterschaft der 2. Liga und Qualifikationsrunde zur 1. Liga Nord,       = Qualifikationsrunde zur 1. Liga Nord,       = Spielbetrieb eingestellt.

Aufstiegsrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, Dif. = Tordifferenz
Erläuterungen:       = Aufstieg,       = weiterhin Regionalliga.

2. Liga Süd

Hauptrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, Dif. = Tordifferenz, (N) = Neuling, (A) = Absteiger aus der 1. Liga
Erläuterungen:       = Finale um die Meisterschaft der 2. Liga und Aufstiegs-Play-offs zur Hacker-Pschorr-Liga,       = Aufstiegs-Play-offs zur Hacker-Pschorr-Liga,       = Play-downs,       = Spielbetrieb eingestellt.

Play-downs

Play-down-Baum

1. Runde

2. Runde

Abstiegsrunde 

Die Sieger qualifizierten sich für die 2. Liga Süd, der ESV Königsbrunn spielte in der Relegation gegen den Zweitplatzierten der Aufstiegsrunde.

Aufstiegsrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, Dif. = Tordifferenz
Erläuterungen:       = Aufstieg,       = Relegation,       = weiterhin Regionalliga.

Relegation 
 ESV Königsbrunn – EC Pfaffenhofen 9:3

Finale

Weblinks 
 

Saison der Eishockey-Regionalliga
Eishockeysaison 1996/97